Província de Harima - Antiga província do Japão
Harima (Hyōgo) - Cidade da Prefeitura de Hyōgo
Kenji Harima - Personagem do anime School Rumble

Desambiguação